Mahut est un patronyme, notamment porté par :
 Maurice Mahut (1878-1929), peintre et illustrateur français
 Dominique Mahut, musicien français
 Philippe Mahut (1956-2014), joueur de football français
 Nicolas Mahut (1982-), joueur de tennis français
 Paul Mahut (1997-), marathonien déter